Губбио:

 Губбио — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.
 Губбио — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.